Gordo oder Gordó ist der Familienname folgender Personen:

 Adolpho Gordo (1858–1929), brasilianischer Politiker
 Daniel Gordo (* 1981), spanischer Handballtrainer
 Ricardo María Carles Gordó (1926–2013), spanischer römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Barcelona
 Sergi Gordo Rodríguez (* 1967), spanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Barcelona